Лоран Янс (; ) — люксембургский футболист, защитник клуба «Вальдхоф» и сборной Люксембурга.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру Лоран Янс начал в 2011 году за «Фола» из Эша. За три сезона Лоран сыграл 89 матчей и забил 1 гол, а также дважды выиграл Чемпионат Люксембурга. Дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА 16 июля 2013 года в матче против «Динамо» из Загреба.

Летом 2015 года за 15 тысяч € он перешёл в бельгийский «Ваасланд-Беверен». Первый матч за клуб защитник сыграл 26 июля 2015 года против «Андерлехта». 24 октября 2015 года Янс забил первый гол за клуб, поразив ворота «Ауд-Хеверле Лёвен».

1 июля 2018 года он перешёл во французский «Мец» за 400 тысяч €. 3 августа 2018 года футболист сыграл первый матч за новый клуб, выйдя на замену в матче против «Орлеана».

11 июля 2019 года футболист перешёл на правах аренды в немецкий клуб «Падерборн 07». Первый матч за немецкий клуб он провёл 11 августа 2019 года в Кубке Германии.

28 мая 2021 года перешёл в роттердамскую «Спарту», подписав с клубом контракт на два сезона.

19 августа 2022 года стал игроком немецкого клуба «Вальдхоф».

Сборная Люксембурга 
Первый матч за сборную Люксембурга защитник сыграл 16 октября 2012 года против Израиля в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года. Янс является капитаном сборной Люксембурга с 2018 года. 2 июня 2019 года защитник забил первый гол за сборную в матче против Мадагаскара.

Матчи за сборную Люксембурга 

Итого: сыграно матчей: 60 / забито мячей 1; победы: 13, ничьи: 14, поражения: 33.

Достижения 
 «Фола»
 Чемпион Люксембурга (2): 2012/13 , 2014/15

Примечания 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Фола»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Вальдхоф»